Mud March (guerre de sécession)
 Mud March (manifestation suffragiste)